Окс — давня назва річки Амудар'ї.
 Окс — комі-зирянський і комі-перм'яцький феодальний титул.
 Окс — головний приз для трирічних кобил у гладких перегонах.

Прізвище 

 Лопе Діес де Окс-і-Армендаріс Кастрехон — президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи
 Філіпп Окс — німецький футболіст